Kampfer oder Campher bezeichnet:
 den Kampferbaum 
 das aus dem Kampferbaum gewonnene Harz
 die aus dem Harz des Kampferbaumes destillierte organische Verbindung Campher

Kampfer ist der Familienname folgender Personen:
 Steven Kampfer (* 1988), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Siehe auch: